You're the One for Me – singolo dei D Train del 1981
 You're the One for Me – singolo di Brett Lee del 2006
 You're the One for Me – singolo di Smokey Robinson del 2009